Vadakel ist der Familienname folgender Personen:

 John Vadakel (* 1943), indischer Bischof
 Sebastian Vadakel (* 1952), Bischof von Ujjain